Der Kékes [], auch als Kékestető bezeichnet, ist mit  der höchste Berg Ungarns. Er liegt im Mátra-Gebirge im Norden des Landes.

Der Kékes ist eines der beliebtesten Touristenziele Ungarns. Er ist heute touristisch gut mit Skipisten und Hotels erschlossen. Außerdem verkehrt die Mátrabahn zwischen Gyöngyös und Mátrafüred sowie zwischen Gyöngyös und Szalajkaház. Auch als Weinanbaugebiet ist der Kékes bekannt. Vom Luftkurort Mátraháza ist die Spitze des Kékes auf einem Wanderweg (auch Zufahrtsstraße – 4 km) gut zu erreichen. Dort befinden sich ein Bergsanatorium und ein begehbarer Fernsehturm, der am Erdboden abgespannt ist. Das Unternehmen VOLÁNBUSZ Zrt. bietet eine direkte Busverbindung von Budapest zum Sanatorium an.

Der Name Kékes bedeutet „bläulich“ und ist darauf zurückzuführen, dass der Berg zuweilen in dieser Farbe erscheint.

Über den Berggipfel führen der Fernwanderweg Országos Kéktúra und der Bergwanderweg Eisenach–Budapest. Am dritten Wochenende im Juli wird ausgehend von Parádsasvár ein Bergrennen auf den Gipfel veranstaltet.

Klima

Weblinks

Einzelnachweise 

Berg in Europa
Berg in Ungarn
Geographie (Komitat Heves)